St. Clairsville steht für:
 St. Clairsville (Ohio)
 St. Clairsville (Pennsylvania)